Gulf steht für:
 Gulf Air, Fluggesellschaft
 Gulf College, College in Oman
 Gulf County, County in Florida
 Gulf (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Gulf Oil, amerikanischer Ölkonzern
 Gulf Province (Papua-Neuguinea), Provinz von Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Alley Gulf
 Gulfhaus, ostfriesisches Bauernhaus